ZpZ steht für:
 „Zähne pro Zoll“, Maßeinheit der Zahnteilung, siehe Sägen

zpz steht für:
 Texmelucan-Zapotekisch (ISO-639-3-Code), eine der Sprachen des Zapotekischen in Mexiko

Abkürzung